Una Mente Filosofal es una obra literaria hecha por el escritor venezolano, Ernest Cappa. Es una novela de ficción existencialista, que narra la historia de Cristián. Cristián, quien es inducido a alcanzar su máximo ser por la muerte, comienza un viaje donde su alma nada entre aguas de vida y luces de existencia. Su camino adulterado por el desequilibrio espiritual y sus corruptos ciclos internos, lo presenta como el último redentor o la mayor amenaza de la presencia.

La obra desde su lanzamiento se ofreció de manera gratuita al público; manteniendo un costo: ayudar. Como dicta su "Pacto con el lector", por cada descarga de la obra, debe existir una acción de ayuda a cambio.

"Pacto con el lector:
Esto es un pacto. Una Mente Filosofal es una obra gratuita que tiene un costo: ayudar. Por cada descarga de la obra, debe existir una acción de ayuda a cambio. Ayuda a la naturaleza, a los animales, a los niños, a los enfermos, a los olvidados. Puedes donar a una fundación, sembrar, adoptar, apadrinar, cuidar. Si no puedes donar, se voluntario. Si no tienes donde, solo sal y ayuda a alguien. Eso es todo. Espero disfruten la novela." Ernest Cappa

Sucesos

Antecedentes 

Ernest Cappa nació el 13 de diciembre de 1989 en Caracas, Venezuela. Comenzó a escribir su novela "Una Mente Filosofal" a los 14 años, usando por inspiración su diario. Con el pasar de los años, y el crecimiento de sus conocimientos literarios; la obra fue re-escrita a los 17 años, mientras estudiaba la carrera de Idiomas Modernos en la Universidad Central de Venezuela. Al concluir de reescribir la novela, notó que aún ameritaba trabajo y comenzó sus estudios teólogos para enriquecer la historia. En 2012 la obra fue re-escrita y comenzó su etapa de corrección, edición y diseño. En 2014 la obra es lanzada al público, a través del portal del autor: http://ecappa.wix.com/cappa

Publicación 
Después de su revisión y su edición, fue publicada el 1.º de diciembre de 2014 en el portal del autor: http://ecappa.wix.com/cappa  Toda su publicación, desde su diagramación en formato de libro digital, su diseño de portada, hasta la página web; fue creado por el autor de manera independiente.

Referencias

Enlaces externos 
 

Literatura de Venezuela del siglo XXI